Perses () ist

der Name von

 Perses von Theben, griechischer Autor

in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Perses (Titan), der weiseste der Titanen, Sohn des Krios und der Eurybia, Vater der Göttin Hekate
 Perses (Sohn des Perseus), der Sohn des Perseus und der Andromeda, der von seinem Großvater Kepheus das Königreich übernimmt und Stammvater der Perser wird
 Perses (Sohn des Helios), der nach dem Raub des Goldenen Vlieses den Thron des Aietes übernimmt